«Посла́нники ве́чности» — советская широкоэкранная историко-революционная кинодрама Теодора Вульфовича о событиях вокруг коллекции Императорского Эрмитажа, когда одновременно с разрушением старого строя возглавляемый Лениным народ брал под охрану бесценные сокровища мирового искусства. Фильм вышел на экраны весной 1971 года.

Сюжет 
Октябрь 1917 года. Петроград. Готовится штурм Зимнего дворца, где заседает Временное правительство. Обсуждается вопрос о бегстве Керенского. Встревоженных господ и дам охватывает смятение, обстановка всё накаляется. Коллекция Эрмитажа, её сохранность — дело жизни директора музея Оленского, искусствоведа и учёного. Вот он противостоит прапорщику, устроившего стоянку своего взвода в одном из залов, вот вступает в схватку с вооружёнными ночными ворами. Оленский предпринимает всё возможное, чтобы уберечь золотой фонд от посягательств одного из руководителей обороны Зимнего. С целью предотвращения военных действий в помещениях дворца и вблизи князь Оленский отправляется к большевикам, осознавая, что рискует жизнью. Его обращение — «Уважаемый господин матрос» — наивное и искреннее одновременно, от него веет подлинной убеждённостью, потому этим словам верят. И лидер большевиков Ленин даёт обещание, что боёв при штурме Эрмитажа не будет. Бегство Керенского в женском платье. Арест Оленского после взятия Зимнего дворца и скорое освобождение по указанию Ленина — его миссия за сохранение культурных ценностей будет продолжена.

История создания 
Вульфович действовал сообразно сложившемуся в историко-революционной теме экранному мифу об Октябре 1917-го, что всё происходило именно так, как показано у Сергея Эйзенштейна («Октябрь», 1927) и Михаила Ромма («Ленин в Октябре», 1937). Но как и Ромм, Вульфович обошёлся без натурных съёмок у Зимнего дворца, заменив их комбинированными. Создатели также поддержали легенду о бегстве Керенского в женском платье, запущенную художником Григорием Шегалем и позже подхваченную Кукрыниксами.

Мы уже не однажды видели в кино штурм Зимнего. Здесь знакомая нам тема поворачивается в новом аспекте. Показывая нам хронику событий исторической ночи, авторы напоминают об одной немаловажной подробности — о том, как была сохранена бесценная коллекция Эрмитажа: картины, драгоценности, скифское золото.

Казалось бы, ничего нет спокойнее этих залов, этих бесконечных коридоров, этих будто навсегда установленных стендов. Тишина. Царство вечности. Так всегда было. Так всегда будет. И вдруг эта ночь. Одна только ночь.

В ролях 

 Иван Лапиков — Дмитрий Оленский
 Всеволод Сафонов — министр внутренних дел
 Юрий Каюров — В. И. Ленин
 Николай Трофимов — Сергей Никитин
 Геннадий Юхтин — Долматов, матрос
 Родион Александров — А. В. Луначарский
 Николай Крюков — Н. И. Подвойский
 Александр Гай — Ф. Э. Дзержинский
 Галина Андреева — княгиня Оленская
 Александр Белоусов — В. А. Антонов-Овсеенко
 Андрей Кабаладзе — И. В. Сталин

 В эпизодах:

 Игорь Безяев — министр
 Владимир Белокуров — министр
 Валентин Брылеев
 Майя Булгакова — унтер-офицер
 Виктор Волков — матрос
 Вячеслав Гостинский — бильярдист
 Владимир Емельянов — министр
 Николай Ерофеев — министр
 Владимир Корецкий — А. Ф. Керенский
 Сергей Кулагин
 Владимир Маренков
 Владимир Мышкин — моряк
 Лев Поляков — капитан
 Пётр Савин — солдат
 Николай Сморчков — матрос
 Владимир Татосов — Я. М. Свердлов
 Георгий Шевцов
 Дальвин Щербаков — Орлов

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Георгий Мдивани
 Режиссёр-постановщик: Теодор Вульфович
 Оператор-постановщик: Фёдор Добронравов
 Художник-постановщик: Геннадий Мясников
 Композитор: Дмитрий Шостакович
 Звукооператор: Инна Зеленцова
 Монтаж: Лидия Милиоти
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Александр Ренков
 художник — Зоя Морякова

Примечания

Литература 

 Герчиков Л. Три фильма о Ленине . (В том числе о худож. фильм «Посланники вечности». Постановка Т. Вульфович) // Труд, 14 декабря 1969

Ссылки 
 
 Фильм «Посланники вечности». (1970) // Госфильмофонд Российской Федерации
 
 «Посланники вечности» // Московская Синематека
 «Посланники вечности»  // Энциклопедия KM.RU

Фильмы 1970 года
Фильмы СССР 1970 года
Фильмы о Санкт-Петербурге
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы:Персонаж:Анатолий Луначарский
Фильмы:Персонаж:Владимир Антонов-Овсеенко
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы:Персонаж:Владимир Ленин
Фильмы:Персонаж:Яков Свердлов
Фильмы:Персонаж:Феликс Дзержинский